Wyniki Grand Prix Słowenii 2007, dziesiątej eliminacji mistrzostw świata Grand Prix w sezonie 2007.

Zawody o Grand Prix Słowenii rozegrane zostały po raz szósty.

Lista startowa 
Stawkę piętnastu stałych uczestników uzupełnił jeden zawodnik z dziką kartą (Jurica Pavlic) oraz dwóch tzw. rezerwy toru (Jernej Kolenko i Izak Šantej).
Lista stałych uczestników (z numerami):

 (1) Jason Crump (Australia)
 (11) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (9) Jarosław Hampel (Polska)
 (4) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (15) Chris Harris (Wielka Brytania)
 (16) Jurica Pavlic (Chorwacja)
 (6) Hans Andersen (Dania)
 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (12) Bjarne Pedersen (Dania)
 (5) Leigh Adams (Australia)
 (8) Tomasz Gollob (Polska)
 (2) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (14) Rune Holta (Polska)
 (3) Nicki Pedersen (Dania)
 (13) Wiesław Jaguś (Polska)
 (7) Matej Žagar (Słowenia)
 (17) Jernej Kolenko (Słowenia)
 (18) Izak Šantej (Słowenia)

Wyniki

Bieg po biegu 
 Crump, Nicholls, Jonsson, Hampel
 Harris, Pavlic, Andersen, Lindbäck
 Adams, Gollob, Hancock, B. Pedersen
 N. Pedersen, Holta, Jaguś, Zagar (d)
 Holta, Crump, Harris, B. Pedersen
 Adams, N. Pedersen, Nicholls, Pavlic
 Jaguś, Gollob, Hampel, Andersen
 Jonsson, Hancock, Zagar, Lindbäck
 Zagar, Gollob, Crump, Pavlic
 Jaguś, Nicholls, Hancock, Harris
 N. Pedersen, B. Pedersen, Lindbäck, Hampel
 Holta, Jonsson, Adams, Andersen
 N. Pedersen, Andersen, Crump, Hancock
 Nicholls, Holta, Gollob, Lindbäck
 Harris, Hampel, Zagar, Adams
 B. Pedersen, Pavlic, Jaguś, Jonsson
 Crump, Adams, Jaguś, Lindbäck
 B. Pedersen, Nicholls, Zagar, Andersen (d)
 Hampel, Holta, Pavlic, Hancock
 N. Pedersen, Gollob, Harris, Jonsson
 Półfinały:
 N.Pedersen, Nicholls, Gollob, Jaguś
 Crump, Holta, B. Pedersen, Adams
 Finał:
 N.Pedersen (6), Nicholls (4), Holta (2), Crump (0)

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Żużlowe Grand Prix
 Sezon żużlowy 2007

Linki zewnętrzne 
 PartyPoker.net – tytularny sponsor zawodów

Słowenia
2007
Gmina Krško